Stokes River ist der Name folgender Flüsse:

 Stokes River (Glenelg River), Nebenfluss des Glenelg River in Victoria, Australien
 Stokes River (Ontario) in Kanada